Das Dafabet World Pool Masters 2017 war ein Poolbillardturnier in der Disziplin 9-Ball, das vom 17. bis 19. Februar 2017 in der Tercentenary Sports Hall des Victoria Stadiums in Gibraltar ausgetragen wurde. Es war die 24. Auflage des von Matchroom Sport veranstalteten Einladungsturniers.

Sieger wurde der Spanier David Alcaide, der im Finale den Schotten Jayson Shaw mit 8:7 besiegte. Titelverteidiger war der Amerikaner Shane van Boening, der im Viertelfinale gegen Alcaide ausschied.

Preisgeld

Turnierplan

Weblinks 
 Offizielle Website
 World Pool Masters 2017 bei azbilliards.com
 World Pool Masters 2017 bei sixpockets.de

Einzelnachweise 

2017
Poolbillardveranstaltung 2017
Billardturnier in Gibraltar